Las siglas DTH pueden hacer referencia a:
Demarcación Territorial Homologada, propuesta de división comarcal de la Comunidad Valenciana;
Direct-To-Home (Directo al hogar), un tipo de transmisión de  televisión satelital.